Feuermann steht für:

 den österreichisch-deutschen Cellisten Emanuel Feuermann
 die historische Bezeichnung des Feuerwehrmanns